En Pologne, Troszyn est le nom :

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Troszyn, dans le powiat d'Ostrołęka,
 du village de Troszyn, chef-lieu de cette gmina.

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 du village de Troszyn, dans le powiat de Gryfino,
 du village de Troszyn, dans le powiat de Kamień.